Höger o Hoeger è un cognome di origine tedesca.

Persone
Anton Höger (1956), pittore e musicista tedesco
Eduard Höger von Högersthal (1766-1847), medico austriaco
Ernst Höger (1945), politico austriaco
Fritz Höger (1877-1949), architetto tedesco
Hans Höger (1960), storico dell'arte e autore tedesco
Inge Höger (1950), politico tedesco
Joseph Höger (1801-1877), paesaggista, acquerellista e incisore litografo austriaco
Karel Höger (1909-1977), attore cecoslovacco
Karl Höger (1897-1975), calciatore tedesco
Marco Höger (1989), calciatore tedesco
Michelle Despain Hoeger (1984), slittinista argentina
Rudolf Alfred Höger (1877-1930), artista di guerra austriaco
Werner Hoeger (1953), slittinista venezuelano

Pagine correlate 
Heger
Hoger